Minas de Oro kan syfta på:

Honduras 

 Minas de Oro (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Minas de Oro (ort), Departamento de Comayagua,